UGB steht als Abkürzung für:

 UGB – Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V., ein gemeinnütziger Verein, der 1981 in Gießen gegründet wurde
 Umweltgesetzbuch, war ein deutsches Gesetzesvorhaben auf Bundesebene, mit dem das deutsche Umweltrecht bundeseinheitlich kodifiziert werden sollte
 Unternehmensgesetzbuch, behandelt in Österreich das Unternehmensrecht

UGB